Diese sortierbare Liste enthält alle Naturschutzgebiete in Thüringen. Namen und NSG-Nummern entsprechen den amtlichen Bezeichnungen.

Aufteilung 
In Thüringen sind 273 Naturschutzgebiete ausgewiesen (Stand Januar 2017). Die Fläche der Naturschutzgebiete entspricht einem Anteil von etwa 2,7 Prozent an der Fläche des Bundeslands. Anteilig entfallen auf die Landkreise und Städte (Doppelzählungen sind möglich, wenn sich ein Gebiet über mehrere Regierungsbirke erstreckt).

Gesamtliste

Siehe auch 
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Thüringen
 Liste der FFH-Gebiete in Thüringen
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Thüringen
 Liste der Naturwaldreservate in Thüringen

Quellen 
 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
 Common Database on Designated Areas Datenbank, Version 14

Weblinks 

!Liste der Naturschutzgebiete in Thuringen